Kernan ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Kernan (1816–1892), US-amerikanischer Politiker (New York)
 Joe Kernan (1946–2020), US-amerikanischer Politiker (Indiana)
 William F. Kernan (* 1946), US-amerikanischer General

Siehe auch:
 Kernon
 Kernen
 Kiernan
 McKernan